Muldenbach ist ein Gewässername:

 Muldenbach (Brunnisach), rechter Zufluss der Brunnisach bei Oberfischbach, Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Muldenbach (Talbach), rechter Zufluss des Talbachs (zum Neumagen) in Untermünstertal, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Muldengraben